Тюльпанный — название населённых пунктов в России:

 Тюльпанный — посёлок в Домбаровском районе Оренбургской области.
 Тюльпанный — хутор в Дубовском районе Ростовской области.

Другое 
 «Тюльпанный» — ландшафтный заказник в Алексеевском районе Волгоградской области.